Een andere naam voor het muziekinstrument bekken (eigenlijk: cimbaal), zie bekken (muziekinstrument)
 Een andere naam voor Cimbalom